Guam, ett amerikanskt avhängigt territorium, är indelat i 19 administrativa enheter, villages (svenska: byar). Varje enhet styrs av en vald borgmästare.

Lista över villages

Källor 

 
Guam